

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Stegna – część miasta Glinojeck
 Stegna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Dzierzgowo
 Stegna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Jednorożec
 Stegna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów
 Stegna – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Stegna

Inne 
 Stegna – gmina wiejska
 Stegna – gromada

Zobacz też 
 Stegny
 Dekanat nadmorski - Stegna, Stegna Gdańska, Stegna PKS, Stegna Morska, Stegienka